La famille Bergonzi (ou Bergonci, Bregonzi) est une famille patricienne de Venise. Elle accéda à la noblesse en payant les 100 000 ducats pour la guerre de Candie en 1665.

Les armes des Bergonzi sont une tour ou bâtiment maçonné d'argent, surmonté de deux petites tours, sur lesquelles sont deux oiseaux affrontés, en champ d'or.

Sources 
 
 
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien